Le mot publiciste peut désigner :
 Publiciste, un juriste spécialiste du droit public ;
 Publiciste, un journaliste d'opinion, essayiste ou chercheur qui écrit et publie des chroniques ou autres textes engagés sur la vie politique et sociale (usage vieilli).

N.B. : L'utilisation de ce mot pour désigner un publicitaire est généralement considérée comme impropre.